Фудбалски клуб Литекс ( је бугарски клуб из града Ловеча. Клуб се такмичи у Другој лиги Бугарске. Утакмице игра на Стадиону Ловеч, који има капацитет од 8.000 места.

Име клуба кроз историју 
Основан је 1921. године под именом Хисар. Име је мењао више пута:

 1921. - ФК Хисар
 1991. - ФК Лекс 
 1995. - ФК Ловеч
 1996. - ПФК Литекс
 1999. - ФК Ловеч
 2001. - ПФК Литекс

Успеси клуба 
 Првак Бугарске 
 1998, 1999, 2010, 2011.
 Освајач Купа Бугарске
 2001, 2004, 2008, 2009.
 Освајач Суперкупа Бугарске
 2010.

ФК Литекс у европским куповима

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба
 Сајт навијача Литекса

Л